Вісо́за (; ) — португальська власна назва. У перекладі означає «гущавина», «буйність», «молодість».

Топоніми

Вісоза (Алагоаш)
 Нова Вісоза

Алдейя-Вісоза — містечко і муніципалітет у Португалії.
 Віла-Вісоза — містечко і муніципалітет у Португалії.